Eigenmannia är ett släkte av fiskar. Eigenmannia ingår i familjen Sternopygidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Eigenmannia